Shannon steht für:

 Shannon (Name), männlicher und weiblicher Vorname und Familienname. 

 Claude Elwood Shannon (1916–2001), US-amerikanischer Informationstheoretiker; nach ihm benannt:
 Shannon (Einheit), Maßeinheit für den Informationsgehalt einer Nachricht
 Shannon-Index für die Beschreibung der Biodiversität
 Shannon-Zerlegung, auch (Shannon-Expansion) eine Möglichkeit, Boolesche Funktionen anders darzustellen.

 Shannon (Fluss) in Irland
 Shannon (Ästuar), die lange, buchtartige Mündung des Shannon-Flusses in Irland
 Shannon (Insel) in der Grönlandsee vor Grönland
 Shannon (Sängerin), die US-amerikanische Sängerin Brenda Shannon Greene (Let the Music Play, 1984)

Orte:

 Shannon (Irland)
 Shannon (Québec)
 Shannon (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Shannon (Alabama)
 Shannon (Arkansas)
 Shannon (Georgia)
 Shannon (Illinois)
 Shannon (Mississippi)
 Shannon (North Carolina)
 Shannon (Texas)
 Shannon County (Missouri), Verwaltungseinheit
 Shannon County, seit März 2015 Oglala Lakota County, Verwaltungseinheit
 Castle Shannon (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Shannon Hills
 Shannon Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Shannon River
 Shannon International Airport, Flughafen in Irland
 Sionan (Mythologie), keltische Göttin des Flusses Shannon
 Earl of Shannon